Il toponimo Bonate fa riferimento alla regione Lombardia
Bonate Sopra – comune in provincia di Bergamo
Bonate Sotto – comune in provincia di Bergamo
Bonate – frazione di Siziano in provincia di Pavia